Venon (Eure), municipi al departament de l'Eure (regió de Normandia, França)
 Venon (Isèra), municipi al departament de la Isèra (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Uzay-le-Venon, municipi al departament de Cher (regió de Centre – Vall del Loira, França)